Караван — група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими чи іншими цілями.
 Карава́н-сара́й ( — kārvānsarā, від  кар(е)ван +  серай «палац») — заїжджий двір для караванів на торгових шляхах і в містах Переднього Сходу, Середньої Азії, Закавказзя тощо
 ТРЦ «Караван» — мережа торговельно-розважальних центрів в Україні (у Києві, Харкові та Дніпрі) у форматі торгових центрів. А також мережа гіпермаркетів «Караван» (у Чернівцях та Житомирі, раніше і в Києві теж був) — орендар однойменного ТРЦ «Караван».
 Навколосвітній Караван «Інтеркультура» — неприбутковий інформаційно-просвітницький проект в межах програми ООН та ЮНЕСКО Десятиліття культури миру під егідою Всесвітньої Есперанто-Асоціації.
 ТМ "Караван" — безалкогольні напої виробничої фірми «ПАНДА».
 Караван — застаріла назва спиртово-горілчаного заводу, те саме, що гуральня, винниця.

Транспорт 
 Караван — невеликий житловий трейлер, автопричіп, який можна використовувати як пересувне житло під час подорожей.
 Караван — залізничний роз'їзд на лінії Мерефа — Красноград у с. Червона Поляна Нововодолазького району Харківської області.

Населені пункти

Села 
 Караван — Сумська область, Лебединський район
 Караван — Харківська область, Дергачівський район
 Караван — Харківська область, Нововодолазький район

Селище 
 Караван — Харківська область, Люботинська міська рада